Convenció de Pobles Hmar (del seu nom en anglès Hmar Peoples Convention), partit polític de Mizoram, a l'Índia
 Hydrometeorological Prediction Center, centre meteorològic del govern dels Estats Units, amb seu a College Park (Maryland)
 High Performance Computing, computació d'alt nivell de càlcul, realitzada amb els supercomputadors